Чемпионат Европы по фигурному катанию 1973 года проходил с 6 по 11 февраля в Кёльне (ФРГ). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.

У мужчин победил представитель Чехословакии Ондрей Непела, у женщин победила представительница ГДР Кристина Эррат, среди пар победу одержали представители СССР поменявшая партнёра Ирина Роднина и Александр Зайцев, в танцах чемпионами Европы стали вернувшие себе титул Людмила Пахомова и Александр Горшков.

Результаты

Мужчины

Женщины 

 * WD = Снялась с соревнования

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Фигурное катание
1973 год в фигурном катании
Чемпионаты Европы по фигурному катанию
1973
Фигурное катание
Фигурное катание
Чемпионаты Европы в 1973 году
Международные соревнования по фигурному катанию в Германии